Lemmensinstituut bzw. Lemmens-Institut steht für:
 Lemmensinstituut, eine 1881 in Mechelen gegründete höhere Schule für Kirchenmusik, die 1968 nach Löwen umzog
 Lemmens-Institut in Löwen, seit 1968 in Löwen ansässige höhere Schule für Musik, seit 1995 Teil der WENK (Hogeschool voor Wetenschap & Kunst). Siehe WENK campus Lemmensinstituut